Moltke steht für:

 Moltke (Familienname), einen Familiennamen
 Moltke (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Moltke (Mondkrater), einen Mondkrater
 Tatort: Moltke, einen Fernsehfilm aus der Reihe Tatort

Orte:
 Moltke (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten

Schiffe:
 SMS Moltke (1877), Kreuzerfregatte der Kaiserlichen Marine
 Moltke (Schiff, 1902), Passagier- und Frachtschiff
 SMS Moltke (1910), Großer Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Moltke (Schiff, 1914), Fischdampfer, 1916 als Vorpostenboot der Kaiserlichen Marine vor Spiekeroog gestrandet

Siehe auch:
 Moltkebrücke, Brücke im Berliner Bezirk Mitte
 Moltke-Hafen, Naturhafen an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Moltkeviertel, Stadtviertel von Essen
 Moltkewarte, Aussichtsturm im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Gymnasium am Moltkeplatz in Krefeld
 Helmuth-James-von-Moltke-Preis, deutsche akademische Auszeichnung
 Little Moltke Harbor, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Feldmarschall Moltke